Села:
 Протопопівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Протопопівка — Одеська область, Одеський район (до 17 липня 2020 — Біляївський район) 
 Протопопівка — Харківська область, Ізюмський район (до 17 липня 2020 — Балаклійський район)
 Протопопівка — Харківська область, Харківський район (до 17 липня 2020 —Дергачівський район)

Залізниця:
 Протопопівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці